URE peut faire référence à :
 URE : uranium de retraitement enrichi, ce qui désigne l'uranium obtenu par l'enrichissement de l'uranium de retraitement obtenu par le traitement du combustible nucléaire usé après son utilisation dans un réacteur nucléaire. Le sigle URT désigne l'uranium de retraitement.
 URE : L'Utilisation Rationnelle de l'Énergie est une démarche qui consiste à se demander comment consommer moins d'énergie pour un même niveau de confort.

Voir aussi